Scotia pode referir-se a:

Scotia (Nebraska), USA.
Scotia (Nova Iorque), USA.
Scotia (Carolina do Sul), USA.
Nova Scotia, província canadense.
Placa de Scotia, placa tectónica na fronteira do Atlântico Sul e oceano Austral.
Scotia Plaza, arranha-céu.
Mar de Scotia, mar localizado no oceano Austral e oceano Atlântico Sul.

Desambiguação